Одоевский уезд — административно-территориальная единица в составе Московской и Тульской губерний Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1727—1924 годах. Уездный город — Одоев.

История 
Одоевский уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был упразднён, а город Одоев отнесён к Смоленской губернии, а в 1713 — к Московской. В 1719 году при разделении губерний на провинции отнесён к Калужской провинции. В 1727 году уезд в составе Калужской провинции был восстановлен. 

В 1777 году уезд отнесён к Тульскому наместничеству, которое в 1796 году было преобразовано в Тульскую губернию.

В 1924 году уезд разделён на 4 района: Дряплово-Ивицкий (центр — с. Ивицы), Дубенский, Одоевский, Сидоровский.

В июне 1924 года Одоевский уезд был упразднён.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 22 волости

В 1913 году в уезде была 21 волость: упразднена Вялинская волость.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 91 166 чел. В том числе русские — 99,9 %. В уездном городе Одоеве проживало 4 317 чел.

Уездные предводители дворянства

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Старые карты Одоевского уезда 

Уезды Тульской губернии
Уезды Московской губернии